Het WTA-tennistoernooi van Sarasota (officieel Sarasota Open) van 2002 vond plaats van 1 tot en met 7 april 2002 in de Amerikaanse plaats Sarasota. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravelbanen.

De Joegoslavische Jelena Dokić won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Jelena Dokić uit Joegoslavië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tiende geplaatste Russin Tatjana Panova in twee sets. Dokić veroverde daarmee haar vierde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens strandde in de eerste ronde. Zij was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, bereikte de halve finale. Daar lieten zij evenwel verstek gaan.

Het als tweede geplaatste duo Jelena Dokić en Jelena Lichovtseva won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Els Callens en Conchita Martínez in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Joegoslavische Dokić had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Russin Lichovtseva veertien.

Behalve de Belgische finaliste Els Callens was er nog één deelneemster uit de Lage Landen: de Nederlandse Caroline Vis speelde samen met Française Alexandra Fusai – zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Sarasota 2002
Sarasota